Antonio Barberini fait référence à deux membres de la famille Barberini, célèbre famille florentine, originaire du bourg de Barberino en Toscane :
 Antonio Barberini (1569-1646) : cardinal italien, frère du pape Urbain VIII (Maffeo Barberini, 1568–1644). 
 Antonio Barberini (1607–1671)  :  cardinal italien, neveu du pape Urbain VIII.

Voir aussi